Cértegui kan syfta på:

Colombia 

 Cértegui (kommun), Chocó, 
 Cértegui (ort), Chocó,